Die TCG Heybeliada (F-511) ist eine Korvette und das Typschiff der Ada-Klasse der türkischen Marine. Sie ist für die U-Bootbekämpfung konzipiert und ein Tarnkappenschiff.

Namensgebung und Geschichte 
Die TCG Heybeliada ist nach der Marineschule auf der Insel Heybeliada benannt. 

Entwickelt und gebaut wurde die TCG Heybeliada in der Marinewerft Istanbul als Teil des MİlGEM-Projekts (Nationales Schiff). Am 22. Januar 2007 fertiggestellt wurde, hatte das Schiff am 27. September 2008 seinen Stapellauf und wurde am 28. September 2011, dem 473. Jahrestag der Seeschlacht von Preveza in Dienst gestellt.

Bewaffnung 
Die TCG Heybeliada ist mit dem Kampfsystem GENESIS ausgestattet. Es kontrolliert die Such- und Navigationradars, die elektronische Kriegsführung, Waffen, Gegenmaßnahmen, Kommunikationsgeräte, Unter- und Überwassersensoren. Das Schiff ist mit einem 76-mm-OtoMelara-Super-Rapid-Schiffsgeschütz und zwei Aselsan-STAMP-12,7-mm-Maschinengewehren sowie mit acht AGM-84 Harpoon, 21 RAM (PDMS)s und zwei 324-mm-Mark-32-Dreifachtorpedorohren für Mark-46-Torpedos ausgestattet.

Weblinks

Einzelnachweise 

Militärschiff (türkische Streitkräfte)
Korvette